Don’t Blow Your Top — третий студийный альбом германской индастриал-рок-группы KMFDM, выпущенный в 1988 году.

Об альбоме 
Don’t Blow Your Top был записан в Гамбурге при участии Адриана Шервуда.

В альбоме использованы семплы из документального фильма The Atomic Cafe.

Ремастерированный Don’t Blow Your Top был выпущен 12 сентября 2006, после What Do You Know, Deutschland? и UAIOE.

Список композиций 
Слова и музыка всех песен написаны Сашей Конецко и Эн Эшем, если не указано иное.

Винил/кассеты

В записи участвовали 
 Саша Конецко — бас-гитара, вокал, синтезатор, программирование
 Эн Эш — вокал, гитара, ударные, программирование
 Рэймонд Уоттс — вокал, программирование (1-2, «Disgust»)
 Jr. Blackmale — вокал («King Kong Dub (Rubber Mix)»)

Восприятие 
Обозреватель AllMusic Энди Хиндс в своей рецензии на альбом отмечает «небольшую хрупкость» его звучания в сравнении с последующими альбомами команды; в целом, он оценивает альбом как «сочетание ранней Meat Beat Manifesto, Ministry времён Twitch и даже более примитивных вещей Alien Sex Feind».

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома на официальном сайте KMFDM

Альбомы 1988 года
Don`t Blow Your Top
Альбомы Wax Trax! Records
Альбомы Metropolis Records